

Patronyme 

 Henry Tufton ( ; 1775-1849), pair et joueur de cricket anglais.
 Henry Tufton ( ; 1844-1926), pair et homme politique britannique, propriétaire et éleveur de chevaux de course.
 John Tufton ( ; 1608-1664), noble anglais.
 John Tufton ( ; 1638-1680), homme politique et noble anglais.
 John Tufton (1773-1799), joueur de cricket et député anglais.
 Nicholas Tufton ( ; 1578-1631), pair anglais.
 Nicholas Tufton ( ; 1631-1679), aristocrate anglais.
 Sackville Tufton (1646-1721), militaire et homme politique britannique.
 Sackville Tufton ( ; 1688–1753), noble et homme politique britannique.
 Sackville Tufton ( ; 1733-1786), noble anglais.
 Sackville Tufton ( ; 1769-1825), noble anglais.
 Thomas Tufton ( ;  1644-1729), homme politique anglais.

Bâtiment 
 55 Tufton Street, maison londonienne.

Patronyme anglais